Nitsch (Nitschová) je příjmení:

 Andor Nitsch (1883–1976), československý politik a poslanec
 Daniel Nitsch (1651–1709), český barokní spisovatel, autor sbírky barokních kázání Berla královská Jezu Krista 
 Franz Nitsch (1898–1945), slovensko-československý politik a poslanec
 Hermann Nitsch (1938–2022), rakouský výtvarník
 Kazimierz Nitsch (1874–1958), polský univerzitní profesor, jazykovědec a slavista

Související články 
 Zmije Nitscheiova (), druh zmije z rodu Atheris
 Nietzsche

Německá příjmení